Ruta 120 o Carretera 120 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 120, en la provincia de Corrientes.

España 
 N-120.
 NA-120.

México 
 120, en los estados de Querétaro y Michoacán.

Carreteras por número